Ceratocumatidae är en familj av kräftdjur. Ceratocumatidae ingår i ordningen kommakräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ceratocumatidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Ceratocumatidae